Владимир Голышев: Голышев, Владимир Абрамович (1903—1961) — советский хозяйственный, государственный деятель.
 Голышев, Владимир Иванович (1933—2020) — советский и российский тренер и арбитр по волейболу.